|-
| 74701 - || || 9 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 74702 - || || 9 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 74703 - || || 9 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 74704 - || || 9 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 74705 - || || 9 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 74706 - || || 9 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 74707 - || || 9 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 74708 - || || 9 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 74709 - || || 9 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 74710 - || || 9 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 74711 - || || 9 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 74712 - || || 9 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 74713 - || || 9 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 74714 - || || 9 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 74715 - || || 9 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 74716 - || || 9 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 74717 - || || 9 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 74718 - || || 9 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 74719 - || || 9 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 74720 - || || 9 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 74721 - || || 9 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 74722 - || || 9 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 74723 - || || 9 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 74724 - || || 9 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 74725 - || || 9 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 74726 - || || 9 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 74727 - || || 9 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 74728 - || || 9 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 74729 - || || 9 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 74730 - || || 9 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 74731 - || || 9 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 74732 - || || 9 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 74733 - || || 9 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 74734 - || || 9 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 74735 - || || 9 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 74736 - || || 9 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 74737 - || || 9 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 74738 - || || 9 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 74739 - || || 9 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 74740 - || || 9 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 74741 - || || 9 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 74742 - || || 9 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 74743 - || || 9 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 74744 - || || 9 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 74745 - || || 11 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 74746 - || || 15 de setembre, 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 74747 - || || 13 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 74748 - || || 7 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 74749 - || || 8 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 74750 - || || 8 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 74751 - || || 8 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 74752 - || || 8 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 74753 - || || 8 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 74754 - || || 9 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 74755 - || || 8 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 74756 - || || 8 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 74757 - || || 8 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 74758 - || || 8 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 74759 - || || 8 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 74760 - || || 8 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 74761 - || || 8 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 74762 - || || 8 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 74763 - || || 8 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 74764 - || || 15 de setembre, 1999 || Ondřejov || P. Kušnirák, P. Pravec
|-
| 74765 - || || 4 de setembre, 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 74766 - || || 4 de setembre, 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 74767 - || || 5 de setembre, 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 74768 - || || 7 de setembre, 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 74769 - || || 7 de setembre, 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 74770 - || || 7 de setembre, 1999 || Catalina || CSS
|-
| 74771 - || || 7 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 74772 - || || 8 de setembre, 1999 || Catalina || CSS
|-
| 74773 - || || 8 de setembre, 1999 || Catalina || CSS
|-
| 74774 - || || 8 de setembre, 1999 || Catalina || CSS
|-
| 74775 - || || 8 de setembre, 1999 || Catalina || CSS
|-
| 74776 - || || 8 de setembre, 1999 || Catalina || CSS
|-
| 74777 - || || 8 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 74778 - || || 8 de setembre, 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 74779 - || || 11 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 74780 - || || 14 de setembre, 1999 || Catalina || CSS
|-
| 74781 - || || 7 de setembre, 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 74782 - || || 7 de setembre, 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 74783 - || || 7 de setembre, 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 74784 - || || 7 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 74785 - || || 6 de setembre, 1999 || Catalina || CSS
|-
| 74786 - || 1999 SY || 16 de setembre, 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 74787 - || || 22 de setembre, 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 74788 - || || 22 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 74789 - || || 30 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 74790 - || || 30 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 74791 - || || 30 de setembre, 1999 || Zeno || T. Stafford
|-
| 74792 - || || 29 de setembre, 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 74793 - || || 29 de setembre, 1999 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 74794 - || || 22 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 74795 - || || 29 de setembre, 1999 || Catalina || CSS
|-
| 74796 - || || 29 de setembre, 1999 || Catalina || CSS
|-
| 74797 - || || 30 de setembre, 1999 || Catalina || CSS
|-
| 74798 - || || 30 de setembre, 1999 || Catalina || CSS
|-
| 74799 - || || 30 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 74800 - || || 30 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
4